Björn Andersson puede referirse a las siguientes personas:

 Björn Andersson (futbolista, 1951), futbolista sueco;
 Björn Andersson (futbolista, 1982), futbolista sueco;
 Björn Andersson (triatleta), triatleta sueco.